Stadt Köln steht für:
 eine Bezeichnung der deutschen Stadt Köln am Rhein
 Stadt Köln (Schiff), Name des Kölner Repräsentationsschiffes